la commune de Frontenay dans le Jura
 la commune de Frontenay-Rohan-Rohan dans les Deux-Sèvres
 l’ancienne commune de Frontenay-sur-Dive, actuellement réunie à celle de Saint-Jean-de-Sauves